

Воронежская область 

 Березняговский сельсовет Петропавловского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Липецкая область 

 Березняговский сельсовет Усманского района